Нехтон (Нейтон) I (д/н — 621) — восьмий напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 617—621 роках.

Згідно «Харлеянських генеалогій» був онуком короля Думнагуала I і сином Гуїпно. Альфред Сміт ототожнює його з королем піктів Нехтоном II. Втім ця версія достеменно не підтверджена.

Якихось чітких відомостей про його панування, що почалосяпісля зречення родича Кустенніна ап Рідерха невідомо. Помер 621 року. Йому спадкував син Белі I.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History: AD 500—1286, 2 Vols, (Edinburgh, 1922).
 Smyth, Alfred P. (1984), Warlords and Holy Men: Scotland AD 80–1000, Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN 0-7486-0100-7
 MacQuarrie, Alan, «The Kings of Strathclyde», in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19.

Королі Стратклайда